Chananja může označovat:
 izraelskou vesnici Kfar Chananja
 izraelskou vesnici Bejt Chananja
 údolí Chananja v Izraeli

nebo se může jednat o jméno osoby:
 rabín Chananja ben Akašja
 Chananja Gottlieb